Die Spartokiden () waren eine Dynastie von Königen des Bosporanischen Reichs, die von 438–110 v. Chr. herrschte.

Geschichte 
Der Ursprung der Dynastie ist unsicher: Sie werden als Thrakier, Skythen, Anapa-Maioten oder Griechen beschrieben. Sie bildeten ihren Staat auf dem Pantikapaion und besetzen die nahegelegenen Städte Feodossija, Anapa und Phanagoria und weiteten ihren Machtbereich in die skythischen Gebiete um den Fluss Don aus. Im vierten und fünften Jahrhundert vor Christus unterhielten die Spartokiden Handelsbeziehungen nach Athen, von wo sie Weizen, Leder, Sklaven und getrockneten Fisch kauften. Viele Spartokiden wurden mit der Ehrenbürgerschaft von Athen ausgezeichnet.

Stammbaum

Literatur 
 Robert Werner: Die Dynastie der Spartokiden. In: Historia 4, 1955, S. 412–444.
 Viktor F. Gajdukevič: Das Bosporanische Reich. 2. Auflage, Akademie-Verlag, Berlin 1971, bes. S. 65–96.

Anmerkungen 

Griechische Geschichte (Antike)
Dynastie (griechische Antike)